De Rally van Griekenland 1977, officieel 24th Acropolis Rally, was de 24ste editie van de Rally van Griekenland en de zesde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1977. Het was de 47ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten en rangschikking

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Rallybase.nl 24th Acropolis Rally
 Juwra.com Acropolis Rally 1977

Grie
Rally van Griekenland